MWB steht für:
 Mittelweserbahn, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 MWB Motorenwerke Bremerhaven, deutsche Werft
 Metropolitan Water Board (London)
 Flughafen Morawa (Australien) (IATA-Code), Flughafen von Morawa (Western Australia), Mid West (Western Australia), Western Australia

MWb steht für:
 Megaweber, physikalische SI-Einheit [1 Million Weber (Einheit)] des magnetischen Flusses

mWb steht für:
 Milliweber, physikalische SI-Einheit [0,001 Weber (Einheit)] des magnetischen Flusses

mwb steht für:
 Juwal (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

Abkürzung